Margherita di Kleve (o di Clèves) può riferirsi a:

Margherita di Kleve (1310-1341), figlia di Teodorico VIII di Kleve e di Margherita di Geldern, sposò nel 1332 Adolfo II di Mark;
Margherita di Kleve (c. 1375-1411), figlia di Adolfo III di Mark e di Margherita di Julich; sposò nel 1394 Alberto I, duca di Baviera;
Margherita di Kleve (1416-1444), figlia di Adolfo I di Kleve e di Maria di Borgogna, sposò nel 1433 Guglielmo III, duca di Baviera ed in seconde nozze, nel 1441, il duca Ulrico V di Württemberg.